Юлиан Морено  (, OAR (род. 16 марта 1871, Ла Риоха, Испания — 25 июля 1936, Мотриль, Испания) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах из католического монашеского ордена августинцев, мученик, публицист. Один из восьми мотрильских мучеников.

Биография 
В 1885 году вступил в монашеский орден августинцев. 18.05.1894 года был рукоположен в священника, после чего был направлен на миссию на Филиппины, где служил в католических приходах святого Нарциза и святого Филиппа. В 1898 году вернулся в Испанию и четыре года спустя был направлен в Латинскую Америку на миссию в Колумбию, Панаму, Венесуэлу и Бразилию. После возвращения в Испанию служил с 1933 года в городе Мотриль. Занимался поэзией, писал статьи о кинематографе в различных периодических венесуэльских и испанских изданиях.
Начало Гражданской войны в Испании застал в приходе города Мотриль. 25.07.1936 года был насильно изгнан из монастыря и расстрелян на улице республиканской милицией вместе с другими семью мотрильскими мучениками.

Прославление 
7.03.1999 года был причислен к лику блаженных вместе с другими мотрильскими мучениками римским папой Иоанном Павлом II.

День памяти в Католической церкви — 5 мая.

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Католические блаженные
Католические святые
Святые Испании